Příjmení Bergeron nese více různých osobností:

 Marc-André Bergeron (* 1980) – kanadský profesionální hokejista
 Patrice Bergeron (* 1985) – kanadský hokejový centr
 Tor Bergeron (1891–1977) – švédský meteorolog